Національна ліга В 2010—2011 — 64-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Вісп.

Регламент 
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 10 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

</center>
Легенда:
І= матчі, Г= голи, П= передачі, О=очки

Плей-оф

Кваліфікація НЛА 
 Амбрі-Піотта — Вісп 4:1 (3:2, 3:2, 3:2, 3:5, 1:0 ОТ)

Джерела 
 Сезон 2011   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2010 у швейцарському спорті
2011 у швейцарському спорті